Murase ist der Familienname folgender Personen:

 Kazutaka Murase (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Kokomo Murase (* 2004), japanische Snowboarderin
 Yūta Murase (* 1989), japanischer Fußballspieler